UCP — аббревиатура.

 UCP (United Capital Partners) — российская инвестиционная группа.
 UCP () — профессиональный сертификат для системных администраторов по дистрибутиву Ubuntu Linux.
 UCP () — унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов (серия документов Международной торговой палаты, последние: UCP 500, UCP 600).
 UCP — разобщающие белки (UCP1, UCP2, UCP3, UCP4, UCP5).
  — «цифровой» камуфляж, использовавшийся в армии США в 2004—2014 годы.
UCP (англ. Use Case Points) — метод оценки используемый для прогнозирования объёма программного обеспечения в проектах разработки ПО.

См. также 
 EMI/UCP () — протокол передачи данных.